Middlebury peut faire référence à plusieurs villes américaines :
Middlebury (Connecticut)
Middlebury (Indiana)
Middlebury (New York)
Middlebury (Vermont), où se trouve le Middlebury College et l'hôtel The Middlebury Inn.

Homonymie de localités aux États-Unis